Vignola kan syfta på:

Personer
 Giacomo Barozzi da Vignola (1507–1573), en italiensk arkitekt
 Robert G. Vignola (1882–1953), en amerikansk skådespelare, manusförfattare och regissör

Geografi

Italien 

 Valle di Vignola, dal, Sardinien, 
 Vignola, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Modena, 
 Vignola, Como, ort, Lombardiet, Provincia di Como, 
 Vignola, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, 
 Vignola, Kampanien, Provincia di Napoli, 
 Vignola, Vignola-Falesina – en ort i kommunen Vignola-Falesina

Robotskapade Italienförgreningar